Телефонный план нумерации Польши — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Польше, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало +48 — называемый префиксом или телефонным кодом страны.

Международный код: +48
Префикс для совершения международных звонков: 00
Префикс для внутренних звонков: отсутствует

Регулирование телефонным планом нумерации Польши — обязанность Службы электронных коммуникаций, выступающей в роли национального регулятора.

План нумерации в географических кодах

Формат номера 
Польша использует закрытый план нумерации. Это означает, что код зоны необходимо набирать всегда, даже при совершении местных звонков. С 30 сентября 2009 телефонные номера в Польше имеют 9 цифр. Префикс 0 больше не используется для совершения внутренних звонков. В настоящее время используются следующие правила набора:
 Внутри Польши: xx xxx xx xx
 Из-за границы: +48 xx xxx xx xx

Национальные зоновые коды

План нумерации в географических кодах

Формат номера 
9 цифр, начинающихся на 4, 5, 6, 7 и 8.

Мобильные коды 
 45x xxx xxx
 50x xxx xxx
 51x xxx xxx
 53x xxx xxx
 57x xxx xxx
 60x xxx xxx
 66x xxx xxx
 69x xxx xxx
 72x xxx xxx
 73x xxx xxx
 78x xxx xxx
 79x xxx xxx
 88x xxx xxx
Те же коды используют виртуальные операторы. Коды не присваиваются индивидуально оператору. Один и тот же код может быть использован разными сетями. Основные операторы сотовой связи в Польше: T-Mobile, Orange Польша, Play, Plus.

Другие коды

Примечания

Ссылки 
 Список кодов, UKE 

Польша
Связь в Польше
Списки кодов